ЦЭС — многозначный термин:
 Центральная энергетическая система — российская компания.
 ЦЭС — посёлок в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 ЦЭС — до 2017 г. название села Майкобе в Баянаульском районе Павлодарской области.